4118 Sveta è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0244904 UA e da un'eccentricità di 0,1031228, inclinata di 8,77078° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Sveta